L’Ordre du Magicien est un deck de structure de Yu-Gi-Oh! Jeu de cartes à jouer sorti en France. Il contient 40 cartes, dont une carte rare.

Le deck de structure Ordre du Magicien est un deck basé sur, comme son nom l'indique, les Magiciens. Mais, pas n'importe lesquels. En effet, les compteurs magique sont la base de ce nouveau deck.

Comment utiliser ce Deck 
Obtenez le maximum possible de compteurs magie pour bénéficier des puissants effets des magiciens.
Les compteurs magies s'obtiennent généralement lorsqu'une carte magie est activée ou par l'effet de certaines cartes.

Liste des cartes 
Cartes Monstres :
 Endymion,le Maître Des Magiciens
 Désenchanteresse
 Bouclier Divin, Le Chevalier Magique
 Hannibal Nécromancien
 Prêtre Invocateur
 Enchanteur Ecarlate
 Magicien Sombre Expérimenté
 Apprenti Magicien
 Vieux Magicien Vindicatif
 Marionnette Magique
 Fracas Le Guerrier Magique
 Mandragore
 Bibliothèque Magique Royale
 Le Magicien Du Tourment
 Cerbère, Bête Mythique
 Mei-kou, Maître Des Barrières
 Voyante à La Boule De Cristal
 Canalisateur De Magie
Cartes Magies:
 Citadelle Magique D'Endymion
 Maîtrise De Puissance Magique
 Unité Des Magiciens
 Corps Brumeux
Nuzzler Maléfique
 Tornade Géante
 Fissure
 Epées De Révélation De La Lumière
 Puissance Du Mage
 Terraformation
 Contrôleur D'Ennemi
 Le Livre De La Lune
 Explosion Magique
 Dimension Magique
 Tourbillon
 Barrière De Terrain

Cartes Pièges :
 Cercle Du Magicien
 Pierre De Puissance Noirdencre
 Tour De Babel
 Cylindre Magique

Voir aussi 
 Deck
 Yu-Gi-Oh! Jeu de cartes à jouer
 La Fureur des Profondeurs
 Jugement du Magicien
 Forteresse invincible
 Ré-Volt des Machines

Yu-Gi-Oh! Jeu de cartes à jouer